Bitto steht für:

 Bitto, Schnitt- oder Hartkäse aus Rohmilch
 Bitto (Fluss), Fluss und Nebenfluss der Adda (Fluss) in der Lombardei, Italien 

Bitto bzw. Bittó ist der Familienname folgender Personen:

 István Bittó (1822–1903), ungarischer Politiker und Ministerpräsident Ungarns 
 Veronica Bitto (* 1992), italienische Schauspielerin